Kalajevo (Prijedor, BiH)
 Kalajevo (Lukavac, BiH)